Йополис — компания, которая занималась развитием «умных» городов, предоставляя жителям технологии для взаимодействия и реализации локальных проектов и полезных общественных инициатив.   

Йополис разрабатывал онлайн и офлайн решения по устойчивому развитию территорий и вовлечению в этот процесс власти, бизнеса, общественных лидеров и жителей.

История 
Проект «Йополис» был инициирован в 2012 году российским бизнесменом Максимом Ноготковым (бывшим владельцем группы компаний  «Связной»).

Философия проекта была основана на созданной Владиславом Крейниным, гендиректором компании, концепции общества участия, в котором основной ценностью становится не потребление готового результата, а процесс участия в формировании этого результата.

До 2014 года Йополис работал исключительно на территории Российской Федерации. Но в 2014 году Йополис начинает реализации проектов по всему миру. Летом 2014 года запущена версия платформы на английском языке www.yopolis.com, ныне недоступна.

В июле 2014 года на платформе «Йополиса» запустилось общественно-политическое издание «Йод». Оно быстро возглавило рейтинги цитируемости городских СМИ. Вскоре проект сменил инвестора, команду и тематику.

По состоянию на 3 мая 2016 сайты www.yopolis.ru и www.yopolis.com недоступны, проект закрыт.

Реализованные проекты 
 В рамках программы «Социальное партнерство во имя развития» жители Красноярского края распределели гранты на социальные проекты.
 Компания РУСАЛ распределила через голосование жителей на Йополисе свои социальные гранты в рамках программы «РУСАЛ — территория развития».
 Администрация Сыктывкара реализовала на Йополисе проект «Городские легенды». В рамках проекта жители города предложили более ста идей по благоустройству столицы региона и установке новых памятников и скульптур. По итогам голосования жителей на Йополисе 11 заявок, набравших больше всего голосов, получили средства на реализацию.
 Йополис стал одним из соорганизаторов фестиваля благотворительных фондов «Добрая Москва», прошедшего в рамхах Дня города. 
 В сентябре 2014 года на Йопослисе состоялись выборы в Общественную палату Ульяновской области.

См. также 
 Электронная демократия
 Образовательная программа «Новые лидеры территориального развития» под руководством Владислава Крейнина и Алекса Столярика.

Примечания

Ссылки 
 сайт проекта Йополис
 Владислав Крейнин, интервью Russia Today Архивная копия
 Владислав Крейнин, интервью радио «Столица»
 Алекс Столярик, интервью на телеканале «Дождь»
 Юрий Ревич, Связной из «Йополиса». Миллиардер Ноготков открыл гражданскую платформу нового типа, «Новая Газета», 28 ноября 2012 года.
 Цветелина Митева, Владелец «Связного» запустил новую гражданскую платформу, Ахривная копия, «Московские Новости», 28 ноября 2012 года.
 Константин Бочарский, Локальный бум, Коммерсантъ, 1 июля 2013 года.

Сайты России
Веб 2.0
Сайты, появившиеся в 2012 году